Das $80,000 Waco Showdown 2017 war ein Tennisturnier für Damen in Waco. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 7. bis 12. November 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Waco
Hurd Tennis Center